Miura steht für:
 Miura (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Miura (Klan), regierender Klan auf der Miura-Halbinsel
 Miura (Unternehmen), japanischer Edel-Golfschlägerhersteller
 Miura-Faltung, Origami-Technik
 Miura (Band), italienische Band

Miura ist der Name folgender

Orte:
 Miura (Kanagawa), Stadt auf der Miura-Halbinsel

geografischer Objekte:
 Miura-Halbinsel, Halbinsel in Kanagawa, Japan
 Miura-gun, Landkreis auf der Miura-Halbinsel
 Miura (Han), Lehen auf der Miura-Halbinsel

Fahrzeuge:
 Lamborghini Miura, Sportwagen
 Miura, Markenname des ehemaligen brasilianischen Sportwagenherstellers Besson, Gobbi
 Miura, Serie von Trägerraketen, siehe PLD Space